Рафал Понеджельский (), более известный как Pono (родился 16 октября 1976, Варшава, ПНР) — польский рэпер,  музыкальный продюсер, общественный деятель и предприниматель, исполнитель хип-хоп-композиций. Является одним из самых известных рэп-исполнителей Польши. Выступает в рэп-группах TPWC, Zipera и ZIP Skład.

Биография

Дискография

Сольные альбомы

Совместные альбомы

Синглы

Видеография

Фильмография 

Рэперы Польши
Певцы и певицы Польши